

Топоніми 
Каваті — історична провінція Японії, в регіоні Канто.
Каваті — повіт в Японії, в префектурі Осака.
Каваті — повіт в Японії, в префектурі Тотіґі.
Каваті — колишнє місто в Японії, в префектурі Осака. Складова частина міста Хіґасіосака.
Каваті — містечко в Японії, в префектурі Ібаракі.
Каваті — колишнє містечко в Японії, в префектурі Кумамото. Складова частина міста Кумамото.
Каваті — колишнє містечко в Японії, в префектурі Тотіґі. Складова частина міста Уцуномія.
Кавачі-Наґано
Повіт Мінамі-Кавачі

Персоналії 
Каваті — японське прізвище.
 Каваті Масацугу (1985) — японський боксер, призер чемпіонату світу.

Корабель 
Каваті — військовий корабель Японської імперії.